Somerton (Gal·les), Newport
 Anglaterra:
 Somerton (Norfolk)
 Somerton (Oxfordshire)
 Somerton (Somerset)
 Somerton (Suffolk)
 Estats Units:
 Somerton (Arizona)
 Somerton (Pennsilvània)